Abdij van Cîteaux - abdij in Frankrijk
 Abbaye de Cîteaux (kaas) - kaassoort geproduceerd door bovenstaande abdij